East Hanover Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 East Hanover Township (New Jersey), im Morris County
 East Hanover Township (Dauphin County, Pennsylvania)
 East Hanover Township (Lebanon County, Pennsylvania)